Fernande ist ein französischer weiblicher Vorname. Er ist die weibliche Form, des männlichen Vornamens von Fernand.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Fernande Barrey (1893–1960), französische Künstlerin und Modell
 Fernande Bochatay (* 1946), Schweizer Skifahrerin
 Fernande Chiocchio (* 1929), kanadische Sängerin (Mezzosopran) und Musikpädagogin
 Fernande Hölscher (* 1944), deutsche Klassische Archäologin
 Fernande von Hugo (1854–1940), deutsche Landschaftsmalerin
 Fernande Noukeu (* 1988), ivorische Fußballspielerin
 Fernande Olivier (1881–1966), französische Künstlerin

Zwischenname
 Nicole Fernande Grisoni-Chappuis (* 1944), französische Sängerin

Weiblicher Vorname
Französischer Personenname